«Feria y fiestas de San Mateo» puede referirse a:

Celebraciones locales

en España 

 Fiestas de San Mateo, festejos en la ciudad de Logroño, celebradas alrededor del día 21 de septiembre;
 Feria de San Mateo, competición de pelota vasca en la ciudad de Logroño;
 Fiestas de San Mateo, festejos en la ciudad de Oviedo, celebradas alrededor del día 21 de septiembre;
 Fiestas de San Mateo, festejos en la ciudad de Monzón (Huesca), celebradas alrededor del día 21 de septiembre;
 Fiestas de San Mateo, festejos en la ciudad de Fregenal de la Sierra, celebradas alrededor del día 21 de septiembre.
 Feria de San Mateo, en Ayerbe.